Марти́ни ка́пля лимо́на () — алкогольный коктейль, основанный на водке с экстрактом лимона и ликёре Трипл-сек. Классифицируется как коктейль на весь день (). Входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA), категория «Напитки новой эры» ().

Состав 
 водка с экстрактом лимона (vodka citron) 30 мл
 ликёр Трипл-сек 20 мл
 сок лимона 15 мл
Водку, ликёр Трипл-сек и лимонный сок заливают в шейкер и тщательно перемешивают встряхиванием. Затем отфильтровывают в охлаждённый бокал с сахарной окантовкой. Готовый коктейль украшают долькой лимона.

История 
Мартини капля лимона был придуман Норманом Хобдеем, владельцем бара Henry Africa’s в Сан-Франциско, в 1970-х годах. Вероятно, его назвали в честь популярной конфеты «капля лимона». Сразу после появления, коктейль быстро распространился по барам Сан-Франциско.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Международной ассоциации барменов 
 Коктейль Lemon drop martini на сайте IBA 
 Коктейль Lemon drop martini на сайте Барменской ассоциации

Коктейли по алфавиту
Коктейли с водкой
Коктейли с ликёром